Rundgren ist der Familienname folgender Personen:

 Bengt Rundgren (1931–2008), schwedischer Opernsänger (Bassbariton)
 Claes Herman Rundgren (1819–1906), schwedischer lutherischer Bischof
 Kristina Rundgren (geb. 1955), schwedische Schauspielerin
 Liv Tyler (geb. 1977), US-amerikanische Schauspielerin, geboren als Liv Rundgren
 Simo Rundgren (geb. 1953), finnischer lutherischer Geistlicher und Politiker
 Todd Rundgren (geb. 1948), US-amerikanischer Musiker, Texter und Musikproduzent
 Viktor Rundgren (1869–1936), schwedischer lutherischer Bischof

sv:Rundgren